Ponsiluoma ist der Familienname folgender Personen:

 Jyrki Ponsiluoma (* 1966), schwedischer Skilangläufer
 Martin Ponsiluoma (* 1995), schwedischer Biathlet